Souls at Zero steht für:

 Souls at Zero (Band), US-amerikanische Band
 Souls at Zero (Album), Album von Neurosis
 Souls at Zero (EP), EP von Zombie Nation